Михалевич, Алексей:
 Михалевич, Алексей Анатольевич (1975) — белорусский общественный и политический деятель;
 Михалевич, Алексей Игоревич (1985) — российский самбист;